Lame ist der Name mehrerer Berge:
 Lame (Indonesien), Berg auf Java, Indonesien
 Lame (Osttimor), Berg in Osttimor

LAME steht für:
 LAME, Software zur Erzeugung von MP3-Dateien

Lame ist der Familienname folgender Personen:
 Jennifer Lame, US-amerikanische Filmeditorin
 Khaby Lame (* 2000), senegalenischer Webvideoproduzent

Lamé ist der Familienname folgender Personen:
 Gabriel Lamé (1795–1870), französischer Mathematiker
 Mario Lamé (* 1966), uruguayischer Rugby-Union-Spieler
 Stanislas Lamé (1802–1849), französischer Jurist und Politiker

Lamé steht für:
 Lamé (Mondkrater), benannt nach Gabriel Lamé
 Lamé-Konstanten, nach Gabriel Lamé benannte Konstanten
 Lamé (Textil), metallhaltiges Gewebe
 Lamé (Tschad), eine Kleinstadt im Tschad

Siehe auch:

LAME